Никифоровский — топоним:
 Никифоровский — посёлок в городском округе «город Ефремов» Тульской области России.

Никифоровский — фамилия. Известные носители:

 Никифоровский, Иван Тарасьевич (1860—1895) — исследователь старообрядчества, миссионер;
 Никифоровский, Николай Константинович (1945—2021) — доктор медицинских наук, профессор.
 Никифоровский, Николай Яковлевич (1845—1910) — белорусский этнограф, фольклорист, краевед.

См. также 
 Никифоровская